Niemcy:
 Straßen – dzielnica gminy Asbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Straßen – dzielnica gminy Neunkirchen-Seelscheid w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg

Zobacz też:
 Strassen